Бояджиев — болгарская фамилия.

Известные носители:
 Бояджиев, Григорий Нерсесович (1909—1974) — советский театровед, театральный критик и педагог.
 Бояджиев, Златю (1903—1976) — болгарский художник.
 Бояджиев, Климент (1861—1933) — болгарский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Бояджиев, Панайот — польский композитор болгарского происхождения, автор музыки к песне Анны Герман "Письмо Шопену"
 Бояджиев, Цочо (род. 1951) — болгарский философ, историк и переводчик.
 Бояджиев, Румен (род. 1953) — болгарский рок-музыкант, участник прогрессив-рок группы «Формация Студио Балкантон».